Ceremony of Opposites (band), Nederlandse metalband
 Ceremony of Opposites (album), album van Samael